Bobrowiecki Potok – potok w polskich Tatrach Zachodnich
 Bobrowiecki Potok – potok w Dolinie Bobrowieckiej Liptowskiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Bobrowiecki Potok – potok w Dolinie Bobrowieckiej Orawskiej w słowackich Tatrach Zachodnich